Gibbs se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George W. Gibbs
 Jason Gibbs
 Lilian Suzette Gibbs
 Peter Edward Gibbs
 Robert Henry Gibbs